C-Linie steht für:
 C-Klothoide, eine Entwurfselementenfolge
 C-Linie, Teil der Netzhierarchie des Kabelfernsehens, siehe Netzebene (Kabelfernsehen)#Netzebene 3